Jinma bezeichnet:

 Jinma (金马), chinesische Traktorenmarke
 Jinma (Jianyang) (金马镇), Großgemeinde der Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinma (Luxi) (金马镇), Großgemeinde im Kreis Luxi in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jinma (Shulan) (金马镇), Großgemeinde der Stadt Shulan in der chinesischen Provinz Jilin
 Jinma (Wenjiang) (金马镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Wenjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinma (Guandu) (金马街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Guandu in der chinesischen Provinz Yunnan